Ptychotis verticillata är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Étienne Duby. Ptychotis verticillata ingår i släktet Ptychotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
verticillata